Kwalifikacje do AFF Suzuki Cup 2012 odbywały się w dniach 5 - 13 października 2012. Pięć zespołów grało systemem "każdy z każdym". Mecze rozgrywane były w Birmie. Do AFF Suzuki Cup 2012 awansowały dwie najlepsze reprezentacje.

Zespoły

Eliminacje
Mecze odbywały się w Rangun w Mjanmie.

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona turnieju

2012 w piłce nożnej
ASEAN Football Championship